Onslunda kan syfta på:

 Onslunda, Tomelilla kommun – en tätort i Tomelilla kommun
 Onslunda, Uppsala kommun – en småort i Uppsala kommun